Emanuel Filibert van Savoye (1528-1580), landvoogd over de Nederlanden
Emanuel Filibert van Savoye (1588-1624), onderkoning van Sicilië
Emanuel Filibert van Savoye (1972), zoon van de Italiaanse troonpretendent Victor Emanuel van Savoye